Андрей Зенков: Зенков, Андрей Анатольевич (род. 1961) — советский биатлонист.
 Зенков, Андрей Павлович (1863—1936) — русский советский архитектор.